Élections législatives grecques de 1915 peut désigner :
 les élections législatives grecques de mai 1915
 les élections législatives grecques de décembre 1915

Grèce
1915
1915 en Grèce
Mai 1915
Décembre 1915